Ґематрія (івр. גימטריה, їдиш גימאַטריע) — один з методів (поряд з нотаріконом і темурою) аналізу змісту слів і фраз на основі числових значень букв, що входять до них. Ґематрією слова називають суму числових значень назв букв.

У слів з однаковою ґематрією передбачається символічний (прихований) смисловий зв'язок. Наприклад, однакову ґематрію (358) мають слова נחש (змій), משׁיח (месія), קורבן (жертва) і מחודש (оновлений, відновлений). Особливо широко метод ґематрії застосовується в кабалі для текстів на івриті та араміті.

У равиністичній літературі термін ґематрія зустрічається з II століття н. е. У Галасі ґематрія застосовується рідко, і тільки як мнемонічний прийом і натяк. Ґематрія, як спосіб тлумачення окремих слів або навіть фраз займає важливе місце в Аґґаді і особдиво в пізніх аґґадичних мідрашах. Особливо інтенсивно метод застосування ґематрії розвивався серед ашкеназських містиків XII—XIII століть.

Аналогічні системи: абджадія в арабській мові, акшара-санкх'я в деванаґарі, ізопсефія в мовах з грецьким і кириличним письмом.

Джерела 
 Acres, Kevin, Data integrity patterns of the Torah: A tale of prime, perfect and transcendental numbers, Research Systems, Melbourne, 2004.
 Hughes, J. P., Suggestive Gematria, Holmes, 2008
 Rawn, Jonathan D. Discovering Gematria: Foundational Exegesis and Primary Dictionary. 1,968 pp. Gematria Publishing, 2008.
 Zeitler, William. Musical Gematria. Musica Arcana, 2013, 

Нумерологія
Гебрейська абетка
Кабала